Barybin (), Familienname folgender Personen:

 Andrij Mykolajowytsch Barybin (* 1965), ein sowjetischer und ukrainischer Paralympian
 Konstantin Sergejewitsch Barybin (1908–1994), ein sowjetischer und russischer Mathematiker und Pädagoge
 Olexandr Mykolajowytsch Barybin (* 1951), ein ukrainischer Politiker

Auch:
 Barybin (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk